Skrog kan henvise til flere artikler:
 Skrog (fjerkræ) – afpillet skelet af fjerkræ
 Skrog (person) – svag person
 Skrog (frugt) – betegnelsen for den uspiselige del af en frugt
 Skibsskrog – skibets 'krop'